Brygada chemiczna – związek taktyczny przeznaczony do samodzielnego wykonywania zadań rozpoznania oraz likwidacji skażeń na korzyść innych związków taktycznych (oddziałów), a także jednostek i urządzeń tyłowych. 

Pododdziały brygady chemicznej prowadzą rozpoznanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych oraz przeprowadzają zabiegi specjalne uzbrojenia, sprzętu bojowego i środków transportowych oraz zapasów materiałowych, przeprowadzają zabiegi sanitarne wojsk, dezaktywują i dezynfekują teren, drogi, organizują kontrolę stopnia skażenia uzbrojenia, sprzętu bojowego oraz zapasów środków materiałowych.

W skład brygady chemicznej wchodzą:
 pododdział dowodzenia;
 pododdziały rozpoznania skażeń - które prowadzą rozpoznanie i obserwację skażeń oraz kontrolę napromieniowania i stopnia skażenia;
 pododdziały zabiegów specjalnych - przeprowadzają całkowite zabiegi sanitarne żołnierzy oraz dezaktywację i dezynfekcję uzbrojenia i sprzętu bojowego, a także mogą prowadzić kontrolę stopnia skażenia;
 pododdziały odkażania umundurowania - których zadaniem jest prowadzenie dezaktywacji i dezynfekcję umundurowania, oporządzenia i środków ochrony przed skażeniami w rejonach składów armii (frontu) oraz w rejonach całkowitych zabiegów sanitarnych;
 pododdziały zaopatrzeniowe;
 pododdziały obsługi.

Chemiczna
Wojska chemiczne